Sevier peut désigner :

Patronyme
 Corey Sevier (né en 1984), acteur canadien ;
 John Sevier (1745-1815), gouverneur franco-américain.

Toponyme
 La rivière Sevier, rivière de l'Utah aux États-Unis ;
 Le lac Sevier, lac intermittent de l'Utah.